Litworowy Kocioł – cyrk lodowcowy w polskich Tatrach Zachodnich
 Litworowy Kocioł – cyrk lodowcowy w słowackich Tatrach Wysokich